Lo que yo te diga puede referirse a:
LoQueYoTeDiga, un grupo de periodistas y documentalistas que realizaron desde 1989 hasta 2009 el programa semanal "El cine de lo que yo te diga" en la Cadena SER
Lo que yo te diga (serie de televisión), una serie de televisión emitida por la cadena Telemadrid y antes de FORTA 13TV y antes de La 1.